Altorientalisch bezieht sich auf
Alter Orient, den Osten des geschichtlichen Mittelmeer-Kulturraums
Sprachen des Alten Orients, siehe Altorientalische Sprachen
Wissenschaft der Sprachen und Kulturen des Alten Orients, siehe Altorientalistik
Kirchen des Christentums, alte Ostkirchen, siehe Altorientalische Kirchen